Niepełna konstytucja (tzw. mała) – konstytucja regulująca tylko ustrój naczelnych organów państwa. Przeważnie ma charakter tymczasowy. Przykładem są polskie konstytucje z lat  1919, 1947 oraz 1992.

Zobacz też 
 ustawa konstytucyjna

Przypisy

Bibliografia 
 M. Kallas, „Mała Konstytucja” w praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy”, 1, 1993, nr 2, s. 25-40.

Prawo konstytucyjne